Бонвілле () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Бонвілле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези